Сушківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Сушківська сільська рада — Черкаська область, Уманський район